Хохо́лув () — населённые пункты в Польше.

 Хохолув (Малопольское воеводство) – село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.
 Хохолув (Лодзинское воеводство) – село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства.